Osoby:
 Nasheet Waits – amerykański muzyk
 Tom Waits – amerykański wokalista

Zobacz też:
 True Love Waits
 Waites
 Waitz